La denominación Condado de Henderson puede hacer referencia a distintos condados de Estados Unidos:

 Condado de Henderson, condado de Illinois.
 Condado de Henderson, condado de Carolina del Norte.
 Condado de Henderson, condado de Kentucky.
 Condado de Henderson, condado de Tennessee.
 Condado de Henderson, condado de Texas.